Nerini ist der Familienname folgender Personen:

 Evaristo Garbani-Nerini (1867–1944), Schweizer Richter und Politiker (FDP)
 Pierre Nerini (1915–2006), französischer Geiger und Hochschullehrer